Tsavo nationalpark kan henvise til to nationalparker i Kenya:
 Tsavo West nationalpark
 Tsavo East nationalpark